Gò Công (provincie), een voormalige provincie in de Mekong-delta.
 Gò Công (thị xã), een thị xã in de Vietnamese provincie Tiền Giang.